ePrix Putrajaya 2014 (oryg. Formula E Putrajaya ePrix 2014) – druga runda Formuły E w sezonie 2014/2015. Zawody odbyły się 22 listopada 2014 roku na ulicznym torze w Putrajaya.

Lista startowa

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 
Źródło: Racing–Reference.info

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 2
| Sam Bird
| 4-19, 25-31
|align="center"| 22
|-
|align="center"| 66
| Daniel Abt
| 19-25
|align="center"| 6
|-
|align="center"| 6
| Oriol Servià
| 1-4
|align="center"| 3
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Klasyfikacja po zakończeniu wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów Formuły E
2014 w Formule E
Sport w Malezji
2014 w Malezji